Ius suffragii - Romeins stemrecht
 Ius Suffragii (tijdschrift) - tijdschrift van de "International Woman Suffrage Alliance"